Het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21 van 1987 was een editie van het Afrikaans kampioenschap voetbal onder 21, een tweejaarlijks CAF-toernooi voor nationale ploegen van spelers onder de 21 jaar. 15 landen namen deel aan dit toernooi dat van 14 juni 1986 tot en met 18 april 1987 werd gespeeld. Er was geen gastland, landen speelden een uit- en thuiswedstrijd. Nigeria werd voor de derde keer winnaar van het toernooi. In de finale werd Togo verslagen. 

Dit toernooi dient tevens als kwalificatietoernooi voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1987. De 2 beste landen van dit toernooi plaatsen zich, dat zijn Togo en Nigeria.

Voorronde
Een aantal uitslagen is niet bekend. Mauritius ging door ten koste van Swaziland, Lesotho trok zich terug waardoor Mauritius zich kwalificeerde, Egypte ging door ten koste van Soedan, Ghana ging door ten koste van Gabon, Togo ging door ten koste van Gambia. De meeste teams die werden uitgeschakeld trokken zich overigens terug. 

Somalië kwalificeert zich voor de eerste ronde.

Angola werd na 1 wedstrijd gediskwalificeerd, Zambia kwalificeert zich voor de eerste ronde.

Eerste ronde

Zimbabwe werd gediskwalificeerd, Somalië kwalificeert zich voor de kwartfinale.

Ethiopië trok zich terug, Egypte kwalificeert zich voor de kwartfinale.

Nigeria kwalificeert zich voor de kwartfinale.

Tunesië kwalificeert zich voor de kwartfinale.

Ghana werd gediskwalificeerd, Togo kwalificeert zich voor de kwartfinale.

Marokko kwalificeert zich voor de kwartfinale.

Ivoorkust kwalificeert zich voor de kwartfinale.

Mauritius trok zich terug, Mozambique kwalificeert zich voor de kwartfinale.

Kwartfinale

Nigeria kwalificeert zich voor de halve finale.

Togo kwalificeert zich voor de halve finale.

Marokko kwalificeert zich voor de halve finale.

Mozambique trok zich terug, Somalië kwalificeert zich voor de halve finale.

Halve finale

Nigeria kwalificeert zich voor de finale.

Togo kwalificeert zich voor de finale.

Finale

Nigeria wordt kampioen. Nigeria en Togo kwalificeren zich beide voor het wereldkampioenschap voetbal onder 20 van 1987.

Voetbal in 1986
Voetbal in 1987
Afrikaans voetbalkampioenschap mannen onder 20